Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Petchey e Danny Sapsford che hanno battuto in finale Noam Behr e Filippo Veglio 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Marius Barnard /  Stefano Pescosolido (primo turno)
 Chris Haggard /  Chris Wilkinson (semifinali)

 Petr Pála /  Andrew Richardson (primo turno)
 Mark Petchey /  Danny Sapsford (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1997